Ettrick kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ettrick (Virginia)
Ettrick (Wisconsin)
Verder:
Ettrick (rivier), een rivier in Schotland